Denumirea de Mănăstioara se poate referi la:

Localități în România:
Mănăstioara, o localitate din orașul Siret, județul Suceava
Mănăstioara, o localitate din comuna Udești, județul Suceava
Mănăstioara, o localitate din județul Vrancea

Vezi și 
 Mănăstirea
 Mânăstirea